«Всё сначала…» — восьмой студийный альбом российской певицы Ирины Аллегровой, выпущенный в 2001 году.

Об альбоме 
В отличие от предыдущих альбомов, на этом присутствуют песни от разных авторов. Также на пластинке можно встретить два дуэта: с дочерью Лалой — песня «Мама» и с Игорем Николаевым — песня «Старый знакомый». На альбом певица включила две кавер-версии: песни «Смятение» Давида Тухманова и «Нежность» Александры Пахмутовой.

На песни «Без вины виновата я» и «Всё нормально» были сняты видеоклипы, режиссёр — Ирина Миронова.

В финале передачи «Песня года 2001» певица представила две песни — «Мама» (сольную версию) и «Аккордеон», также в отборочном туре Ирина Александровна исполняла песню «Без вины виновата».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Альбом «Всё сначала…» на официальном сайте певицы

Альбомы Ирины Аллегровой